Krynica kan syfta på:

Krynica Morska – en populär semesterort-badort Polen
Krynica-Zdrój – en stad i södra Polen